Mercet puede referirse a:

 René Mercet, árbitro de fútbol suizo.
 Ricardo García Mercet, farmacéutico y científico español. Que en algunas publicaciones se le cita simplemente como Mercet.